It’s Now or Never:

 «It’s Now or Never» (песня) — песня Элвиса Пресли
  — телеигра на британском телеканале ITV, показ в 2002 году был отменён после одного эпизода
  — комедийная театральная пьеса Майлза Трединника
 It’s Now or Never (альбом) — альбом украинско-американской металкор-группы Make Me Famous